Ethiopia foi uma banda de pós- punk e rock gotico, formada em meados da década de 1980, na cidade do Rio de Janeiro com o fim do grupo punk Dezespero.

Historia 
A banda tinha um rock com grandes influências no pós-punk, no darkwave, no rock gotico e no rock britânico do inicio da década de 80, de bandas, como; The Cure , Echo & the Bunnymen e The Smiths , que em alguns momentos, também se fazia lembrar de bandas brasileiras que bebiam da mesma fonte como Arte no Escuro, 5 Generais e Finis Africae.

O conjunto fez algumas apresentações pelo circuito alternativo carioca, alguns desses shows foram na boate Ilha dos Mortos, no bairro de Copacabana e alguns outros no lendário Circo Voador. 

A banda Ethiopia gravou e lançou apenas um EP ou como era chamado na época “mini-LP,”, nomeado com mesmo nome da banda, "Ethiopia", continha apenas 4 faixas, sendo lançado pelo selo Top Tape no ano de 1986 e infelizmente, eles foram muito pouco conhecido fora de sua cidade natal na época, com isso, a banda acabou desfazendo no mesmo ano de 1986.

Discografia

Álbuns de estúdio 

 Ethiopia (EP)

Fontes 

Bandas de rock do Brasil
Bandas de rock alternativo do Brasil
Bandas pós-punk
Bandas formadas em 1985
